Adam Grabowski (1827-1899) – hrabia, zabójca Stefana Bobrowskiego
 Adam Grabowski (1864–1919) – pedagog, dziennikarz
 Adam Grabowski – trener siatkówki
 Adam Grabowski – prawnik
 Adam Stanisław Grabowski – biskup
 Adam Grabowski – piłkarz